Almaşu Mic több romániai település lehet:

 Szalárdalmás, Bihar megye
 Szóvárhegy, Bihar megye
 Keresztényalmás, Hunyad megye
 Kisalmás, Hunyad megye
 Szárazalmás, Hunyad megye